РБ-47

 РБ-47 (RB-47) — американский самолёт-разведчик Boeing B-47 Stratojet.
 РБ-47 — российский буксир проекта 90600.
 РБ-47 — проект дачного дома из бруса.